Kalterbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Kalterbach (Amper), rechter Zufluss der Amper gegenüber Ampermoching, Landkreis Dachau, Bayern
 Kalterbach (Kirchseebach), rechter Zufluss zum Kirchseebach nach dem Kirchsee bei Kloster Reutberg, Gemeinde Sachsenkam, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kalterbach, rechter Zufluss der Lahn in Feudingen, Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, siehe Kalter Bach (Lahn, Feudingen)
 Kalterbach oder Kaltbach, rechter Zufluss der Lahn in Nassau (Lahn), Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, siehe Kallbach (Lahn)
 Kalterbach (Nothbach), rechter Zufluss zum Nothbach nach der Heidgermühle von Kalt, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Kalterbach, Hauptstrang-Oberlauf des Rhader Mühlenbachs zum Hammbach zur Lippe, bis Rhade (Dorsten), Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, siehe Kalter Bach (Rhader Mühlenbach)

Siehe auch:
 Kalter-Bach (Röstegraben), linker Zufluss zum Röstegraben bei Großwechsungen, Werther, Thüringen
 Kalter Bach
 Kaltenbach